

Lokalizacje

Polska 
 Orsk – wieś w województwie dolnośląskim
 Orsk – lądowisko w Orsku

Rosja 
 Orsk – miasto
 Orsk – port lotniczy w Orsku

Inne 
 Orsk − rosyjski duży okręt desantowy projektu 1171/II